Гао-цзу () — храмовое имя китайских императоров:
 Лю Бан (210 до н. э. — 188 до н. э.) — основатель династии Хань.
 Ли Юань — основатель династии Тан.

Также носили храмовое имя Гао-цзу, но более известны под другими именами императоры:
 Цао Пэй (187—226) — правитель царства Цао Вэй в период Троецарствия. Позднее храмовое имя изменено на Ши-цзу.
 Лю Юань (?—310) — шаньюй хунну, руководивший вторжением пяти варварских племён против империи Цзинь; основатель государства Северная Хань.
 Ши Лэ (274—333) — полководец из племени цзе, основатель государства Поздняя Чжао.
 Фу Цзянь  (317—355) — правитель царства Ранняя Цинь, выходец из дисского рода Фу.
 Цифу Ганьгуй (?—412) — сяньбийский вождь, основатель государства Западная Цинь.
 Яо Син (366—416) — император государства Поздняя Цинь.
 У-ди из Лю Сун (363—422) — полководец империи Цзинь, свергнувший правящую династию и севший на трон сам, в результате чего появилась империя Лю Сун.
 Сяовэнь-ди (467—499) — сяньбиец, правитель государства Северная Вэй.
 У-ди из Южной Лян (464—549) — император китайской династии Лян, утвердил буддизм в Китае.
  (503—559) —  основатель и первый император царства Чэнь из Южных династий.
 У-ди из Северной Чжоу (543—578) — император сяньбийской династии Северная Чжоу.
 Вэнь-ди из Суй (541—604) — китайский император, основатель империи Суй.
 Ван Цзянь (847—918) — император, основатель династии Ранняя Шу.
  (897—920) — третий правитель царства  в эпоху пяти династий и десяти царств.
  (874—934) — основатель династии Поздняя Шу в эпоху пяти династий и десяти царств.
  (889—942) — первый император царства Южная Хань в эпоху пяти династий и десяти царств.
 Ши Цзинтан (892—942) —  1-й император государства Поздняя Цзинь эпохи пяти династий и десяти царств, выходец из тюрок-шато.
  (895—948) — первый император и основатель династии Поздняя Хань эпохи пяти династий и десяти царств.
  (1320—1363) — первый император династического государства , основанного в ходе восстания красных повязок.

Не занимавшие трон персоны, которым храмовое имя было присвоено царствующими потомками:
 Сыма И (179 —251) — легендарный стратег и политик царства Вэй в эпоху Троецарствия, чей успех и последующий рост известности проложили путь для основания его внуком Сыма Янем империи Цзинь.
  (?—320) — наследственный губернатор Лянчжоу и удельный князь, старший брат Чжан Мао, основателя и первого независимого правителя государства Ранняя Лян.
  (263—333) — вождь восточно-сяньбийского племени мужун, отец основателя династии Ранняя Янь Мужун Хуана.
  (497—546) — министр сяньбийских царств Северная Вэй и Восточная Вэй, чей сын сын Гао Ян, опираясь на достижения отца, вынудил последнего императора Восточной Вэй уступить ему трон, сделав клан Гао императорским домом нового государства Северная Ци.